Poligono – In geometria, è una forma geometrica piana.
 Poligono – area attrezzata per l'esercitazioni di tiro con armi da fuoco o archi a scopo militare o privato.
 Poligono – genere di piante
 Poligono – elemento della grafica computerizzata
Poligono - è stata una casa editrice specializzata in storia del cinema

Altri progetti